Gambetta puede referirse a las personas siguientes:
 Gianmarco Gambetta (1991), futbolista peruano.
 Henry Gambetta (1974-), árbitro de fútbol peruano.
 Léon Gambetta (1838-1882), político francés.
 Néstor Gambetta Bonatti (1894-1968), militar, político y promotor cultural peruano.
 Schubert Gambetta (1920-1991), futbolista uruguayo.
 Sebastian Gambetta (1988), portero de fútbol argentino.

Puede referirse también a:
 Gambetta, estación del Metro de París.
 , crucero acorazado francés, así nombrado en honor al político de la misma nacionalidad.
 Túnel Néstor Gambetta, vía subterránea de Lima en Perú.